Агрыз — крупная сортировочная станция Ижевского региона Горьковской железной дороги. Расположена в городе Агрыз республики Татарстан.

Является важным узлом железнодорожных линий на Казань, Екатеринбург, Ижевск и Акбаш. Для приема поездов дальнего следования в восточном и северном направлениях и пригородных (Ижевских) электропоездов используются три платформы с первыми из многочисленных путей, поезда дальнего следования западного направления останавливаются на дальних путях, переход к зданию вокзала по пешеходному мосту.

Железнодорожный вокзал станции совмещён с автовокзалом.

История 
Станция и крупные железнодорожные мастерские при ней являются градообразующим предприятием Агрыза, который из небольшого села стал крупным посёлком в связи со строительством Казанбургской железной дороги (Казань—Екатеринбург) и основанием на ней данной станции в 1915.

Предыдущее небольшое и неотапливаемое здание вокзала на станции было сооружено в 1965.

Между двумя остановочными площадками "3 км" и "Горочный пост", которые находятся на параллельно идущих в сторону Ижевска линиях, есть отстойник ("кладбище") вагонов, где раньше можно было увидеть большое количество "теплушек" и других вагонов довоенной постройки. До начала 1990х годов в локомотивном депо были 2 маневровых паровоза "на ходу".

11 ноября 2003 совместным финансированием ГЖД и Татарстана на станции было сооружено и открыто новое здание вокзала с подобным дворцу внешним видом, одно из самых крупных и красивых среди вокзалов в Татарстане и ГЖД, ставшее одной из главных городских достопримечательностей. Стоимость строительства составила 123 млн рублей. Общая вместимость вокзального комплекса площадью 2125 кв. м. — 3600 человек, в том числе в зале ожидания площадью 1052 кв. м. — 400 пассажиров. На первом этаже здания действуют также автобусная станция, багажное отделение, камеры хранения, ресторан, кафе и другие сервисы для пассажиров, на втором этаже — комнаты отдыха и гостиница. Стены здания облицованы мрамором и другим природным камнем, черепичная крыша имеет купола и шпили, пол уложен гранитом. На привокзальной площади был обустроен сквер. Вокзал был открыт 11 ноября 2003 с участием президентов Татарстана и Удмуртии М. Ш. Шаймиева и А. А. Волкова и президента ОАО «Российские железные дороги» Г. М. Фадеева.

В 2012 в связи с открытием транзитного вокзала Казань-2 на станцию Агрыз со вновь сооружённой мощной насосной станцией и высокотехнологичной мусоросборкой были перенесены заправка водой и утилизация мусора поездов направления.

Движение поездов 
По графику 2021 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Круглогодичное движение поездов

Сезонное движение поездов 

Все пригородные железнодорожные перевозки по станции осуществляются пригородной пассажирской компанией «Содружество». Останавливаются все пригородные поезда, следующие из Ижевска до конечных станций Кизнер, Вятские Поляны, Янаул, Красноуфимск, Сайгатка (Чайковский), Нижнекамск и обратно.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 11 ноября Геннадий Фадеев открыл вокзал на станции Агрыз Горьковской железной дороги 
 Татарстан открывает все новые ворота
 Новый вокзал в Агрызе самый удобный и красивый на ГЖД
 На станции Агрыз реконструируют ЖД узел
 На станции «Агрыз» начала действовать новая система заправки вагонов водой

Станции Ижевского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Татарстана
Сортировочные станции
Узловые железнодорожные станции
Агрыз